Yao o wa yao, grup ètnic africà
 Yao (llengua), llengua bantu del sud-est d'Àfrica
 Yao (ètnia), grup ètnic de la Xina, Tailàndia, Laos i Vietnam
 Yao (Osaka), ciutat de la prefectura d'Osaka
 Yao Ming, jugador de bàsquet d'origen xinès 
 Yao Wenyuan, membre de la Banda dels Quatre